Графство (; в русских текстах термин иногда переводится как округ) — основная административно-территориальная единица Ирландии — это относится как к Республике Ирландия, так и к Северной Ирландии. В настоящее время на острове Ирландия насчитывается 32 графства, 26 из них входят в состав Республики Ирландии, 6 — в состав Северной Ирландии.

Республика Ирландия в настоящее время делится на 31 административно-территориальную единицу первого уровня, управляемую местными органами государственного управления: 26 графств, 3 города, 2 города и графства.

В Северной Ирландии графства больше не используются для местного государственного управления. Вместо них используются районы.

История 
Возникли графства в период англо-норманнского господства, после XII века.

Список графств, ранжированных по площади

Список графств, ранжированных по населённости